Requiem (mis), een katholieke heilige mis voor een uitvaart.

Muziek
Composities voor een requiem mis.
 Requiem (Berlioz)
 Requiem (Duruflé)
 Requiem (Dvořák)
 Requiem (Fauré)
 Requiem (Gnessin)
 Requiem (Islandsmoen)
 Requiem (Kreek)
 Requiem (Mozart)
 Requiem (Olsson)
 Requiem (Popper)
 Requiem (Saint Saëns)
 Requiem (Tüür)
 Bosch Requiem van Robert Zuidam
 Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms
 Messa da Requièm van Giuseppe Verdi
 Pools Requiem van Krzysztof Penderecki
 Requiem and Resurrection van Alan Hovhaness
 Requiem for alto, choir and orchestra van Asger Hamerik
 Requiem voor pater Kolbe van Wojciech Kilar
 War Requiem van Benjamin Britten

Film, televisie en radio
 Requiem (1981), een film van Zoltán Fábri (met Edit Frajt en Lajos Balázsovits)
 Requiem (1986), een film van Sjef Lagro (met Johan Leysen en Tom Jansen)
 Requiem (1988), een film van Alain Tanner (met Francis Frappat)
 Requiem (2001), een film van Hervé Renoh (met Patrick Dell'Isola, Moussa Maaskri en Julie-Anne Roth)
 Requiem (2006), een film van Hans-Christian Schmid (met Sandra Hüller)
 Requiem (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2018
 Requiem for a Dream, een film van Darren Aronofsky uit 2000 (met Ellen Burstyn)
 Requiem for a Heavyweight, een Amerikaans televisiespel uit 1956
 Requiem for the American Dream, een Amerikaanse documentaire uit 2015
 Requiem voor Theresienstadt, een hoorspel naar het verhaal Terezínské rekviem van Josef Bor, uit 1966
 
Muziekgroepen en -albums
 Requiem Apocalyptique, een studioalbum van de Franse multi-instrumentalist Guillaume de la Pilière
 Requiem for the Indifferent, een studioalbum van de Nederlandse metalband Epica

Strips
 Requiem (strip), een Belgische strip
 Requiem de Vampierridder, een Franse strip

Overig
 Requiem (lettertype), een bepaald lettertype
 Requiemhaaien, een bepaald soort haaien